Miejscowości w USA:
 Hendrum – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
Gminy w USA:
 Hendrum (ang. Hendrum Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman